A férfi 100 méteres mellúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 26-án és 27-én rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.

Rekordok

Érmesek

Eredmény

Selejtező

Elődöntő

Első elődöntő

Második elődöntő

Döntő

Források

Rajtlista
Selejtező adatok
Elődöntő adatok
Döntő adatok

FM0100